Григорий Витальевич Тарасевич (род. 19 августа 1973) — российский журналист, популяризатор науки, публицист, педагог. Основатель и главный редактор научно-популярного журнала «Кот Шрёдингера».

Биография 
Григорий Тарасевич родился в 1973 году. Окончил факультет научно-технической информации РГГУ. С 1996 года работал редактором отдела науки в «Учительской газете». Сотрудничал также в изданиях «Комсомольская правда», «Алфавит», «Новое русское слово», «Латинский квартал», Полит.ру и других.

С момента основания (2007 год) по 2014 год возглавлял отдел науки журнала «Русский репортёр».

Один из основателей летней школы «Русского репортера» (более 1500 участников), в настоящее занимается на ней проектом для школьников «Лаборатория им. Кота Шрёдингера». 

Руководит Школой научной журналистики (около 100 участников) и другими образовательными проектами.

Является членом Совета по науке и образованию при Председателе Государственной Думы Российской Федерации.

Лауреат Национальной премии прессы «Искра» (2014).

Занимается развитием гражданского общества при поддержке Фонда президентских грантов.

«Кот Шрёдингера» 

В 2014 году из-за финансовых проблем в «Русском репортёре» Григорий Тарасевич прекратил работу в отделе науки этого журнала, продолжив заниматься «Летней школой». Тарасевич и ещё несколько сотрудников отдела основали новый научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера», ставший печатным органом «Фестиваля науки».

Это история про некое чудо. До сих пор не верю, что журнал существует. Я будто сразу оказался князем Монако. И я до сих пор не могу свыкнуться с этой странной ролью.

Мы исходим из того, что в обществе случился странный переход настроений: почему-то наука стала важной. То ли это случилось после 90-х, то ли сейчас такой эскапизм от политики, и мы решили эту волну поймать.

Журнал издаётся тиражом 50000 экземпляров и пользуется большой популярностью. По итогам 2015 года «Кот Шрёдингера» стал лауреатом премии «За верность науке», учрежденной Министерством образования и науки Российской Федерации, в номинации «Лучшее периодическое печатное издание о науке».

Личная жизнь 
Жена: психолог и журналист Светлана Скарлош, также редактор «Кота Шрёдингера». Двое детей. Сын учится в Университете имени Пирогова, дочь учится в старшей школе.

Примечания

Ссылки 
 «Наука в большом городе» с журналистом Григорием Тарасевичем /Медиашкола АиФ
 Профиль на сайте Московских новостей
 Публикации Григория Тарасевича в журнале «Русский репортёр»

Родившиеся в 1973 году
Журналисты России
Популяризаторы науки
Выпускники РГГУ
Научные журналисты